Вестенра ) — это фамилия:

  (1765—1842) — британский аристократ, 2-й барон Росмор.
  (1792—1860) — британский аристократ, 3-й барон Росмор
  (1851—1874) — британский аристократ, 4-й барон Росмор
  (1853—1921) — британский аристократ, 5-й барон Росмор.
 
 Вестенра, Мэри (1890—1960) — британская лётчица.
 Вестенра, Хейли (род. 1987) — новозеландская певица.